Dean est un mot anglais issu de l'anglo-normand : de(e)n, ancien français : d(e)ien, du bas latin : decānus, du grec : dekānós et qui signifie , et qui est aussi prénom, patronyme et toponyme.

Le mot « dean » est utilisé quelquefois comme synonyme de « messier » et « sergent » ainsi que « conseiller d'éducation » en Bretagne.

Prénom 
Dean est un prénom.

Patronymie 
Dean est un patronyme anglais équivalent à  et  .

 Aimen Dean (1978-), personnalité saoudienne d'origine bahreïnie, agent double auprès du MI6.
 Angela Dean, statisticienne britannique ;
 Bashford Dean (1867-1928), ichtyologiste américain ;
 Brad Dean, (1953-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Brenda Dean (1943-2018), syndicaliste et femme politique britannique ;
 Brett Dean (1961-), compositeur australien ; 
 Charlbi Dean (1990-2022), actrice sud-africaine ; 
 Charmaine Dean (née en 1958), statisticienne trinidadienne et canadienne ;
 Christopher Dean (1958-), patineur britannique ;
 Dame Dean Paul (1879-1932), compositrice née Régine Wieniawski, fille d'Henryk Wieniawski, connue sous le pseudonyme de Poldowski ;
 Dixie Dean (1907-1980), footballeur anglais ;
 Dizzy Dean (1910-1974), joueur de baseball américain ;
 Faxon M. Dean (1890-1965), directeur de la photographie américain ;
 Fred Dean (1952-2020), joueur américain de football américain ;
 Howard Dean (1948-), homme politique américain ;
 James Dean (1931-1955), acteur américain ;
 John Dean (1938-), ancien conseiller américain à la maison-Blanche ;
 Julia Dean (1878-1952), actrice américaine ;
 Julian Dean (1975-), coureur cycliste néo-zélandais ;
  ;
 Mike Dean, (1965-), producteur de musique américain ;
 Mike Dean (1968-), arbitre de football professionnel anglais ;
 Millvina Dean (1912-2009), dernière survivante du naufrage du Titanic ;
 Natalie Dean (1987-), biostatisticienne américaine ;
 Pat Dean (1989-), joueur de baseball américain ;
  ; 
 Philippe Dean (1969-), acteur de films X français ;
 Robert Dean (1927-2021), syndicaliste et homme politique québécois ;
 Roger Dean (1944-), artiste anglais ;
 Sharif Dean, (1947-2019), chanteur franco-algérien ;
 Stephen Dean (1968-), artiste français ;
 Thomas Dean (2000-), nageur britannique.

Pseudonyme 

 Debbie Dean, née Reba Jeanette Smith (1928-2001), chanteuse américaine ;
 Zoey Dean, nom de plume de Cherie Bennett et de son mari Jeff Gottesfel, écrivains américains.

Toponymie 

 Dean, en Nouvelle-Écosse ;
 Dean Ferguson, au Nouveau-Brunswick ;

 Xian de De'an, dans le Jiujiang, au Jiangxi, en Chine ;

 Dean, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa ;
 Dean, au New Jersey ;
 Dean, en Pennsylvanie ;
 Dean, au Texas ;

 Dean, dans le Bedfordshire ;
 Dean, dans le Cheshire ;
 Dean, dans le Cumbria ;
 Dean, dans le Devon ;
 Dean, dans le Dorset ;
 Dean, dans le Lancashire ;
 Dean, dans l'Oxfordshire ;
 Dean, dans le Somerset ;
 forêt de Dean ;
 Dean's Yard, place de Londres ;

 Dean, en Écosse.

Autres 
Dean peut aussi désigner :
  Dean, un cyclone de la saison 2007 (Atlantique Nord) ;
  Dean, une marque de guitare ;
 Dean Morgan, une chaîne d’écoles de langue anglaise et française au Japon ;
 James Dean, un téléfilm américain de Robert Butler en 1976.

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom anglais
Toponymie britannique
Homonymie de localités aux États-Unis